La saison 2013-2014 du Championnat de Trinité-et-Tobago de football est la quarantième édition de la première division à Trinité-et-Tobago et la treizième sous le nom de Professional League. Les neuf formations de l'élite sont réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent trois fois au cours de la saison. Il n'y a pas de relégation sportive à l’issue de la compétition.

C'est W Connection FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d’avance sur un duo composé de Central FC et de Defence Force FC. Il s’agit du cinquième titre de champion de Trinité-et-Tobago de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant face à Central FC en finale de la Coupe de Trinité-et-Tobago.

Cette saison, la franchise de San Juan Jabloteh fait son retour dans la compétition, après un an d'absence. À l'inverse, T&T Electricity CSC ne s'engage pas et est remplacé par Point Fortin Civic FC.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Trinité-et-Tobago de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Trinité-et-Tobago de football
Trinité-et-Tobago
2013 à Trinité-et-Tobago
2014 à Trinité-et-Tobago